Les Bombers de Bordeaux sont un club de football australien français, basé à Saint-Médard-en-Jalles dans la banlieue ouest de Bordeaux.

Histoire 
Les Bordeaux Bombers ont vu le jour en  grâce au travail de Frédéric Zohar. 

La construction (2007-2009)
 Ils disputent leur premier match officiel le samedi 13 avril 2008, victoire 57 à 42 face aux Cornellà Bocs
 Ils participent à leur première compétition officielle lors de la Coupe de France 2008 à Paris ( sur 4 équipes). 

Pour leur premier championnat de France durant la saison 2008/2009, ils terminent à la dernière place derrière Paris (champion), Strasbourg et Montpellier. 

 Le , les Bombers reçoivent la seconde édition de la Coupe de France sur le premier ovale officiel de France à Saint-Médard-en-Jalles. L'organisation est parfaite et six équipes sont au rendez-vous (Paris Cokerels (vainqueur pour la seconde année consécutive), Perpignan Tigers, Toulouse Crocodiles, Montpellier Fire Sharks et les Strasbourg Kangourous). Les Bombers, après deux matchs de poules perdus de justesse face à Strasbourg et Perpignan, terminent la  après une victoire face à Montpellier.

La confirmation (2009-2010)
 La seconde participation au championnat de France se présente pour le mieux. Après avoir obtenu un terrain officiel, les Bombers ont de nouveaux locaux d'entrainement ainsi qu'un local où entreposer le matériel. Le nombre de licenciés dépasse la quinzaine. Le championnat débute par une victoire à Toulouse le  (156-99) malgré un effectif réduit par les absences et les blessures. La seconde journée confirme les progrès effectués par l'effectif lors des entrainements : les Bombers s'imposent 19.19 (133) à 9.8 (62) à Perpignan. Le , les Bombers reçoivent Paris dans un match engagé et serré jusqu'au bout. Ils s'inclinent avec les honneurs 17.11 (113) à 11.10 (76). Ils rendent également hommage à leur coéquipier Antonin décédé au mois de janvier durant un entrainement. Le  à La Grande Motte c'est une victoire en déplacement face aux Fire Sharks de Montpellier sur le score de 5.10 (45) à 16.20 (116). Après une victoire sur tapis vert face à Andorre: les Bombers sont vice-champion de France.
Malheureusement ils terminent  et bon dernier de la Coupe de France 2010 organisée à Strasbourg le .

Les années fastes (2010-2012)
La consécration (2010-2011)
Le championnat 2010/2011 "Poule Nord" commence le 16/10/2010 à Paris. Après trois premiers quarts-temps très disputés, les Bombers ont compté jusqu'à 12 points d'avance avant de s'écrouler dans le quatrième et perdre 97 à 61. Cependant l'équipe se reprend lors de la deuxième journée face à Strasbourg. Le match se joue dans un format original à 8 contre 8 car les alsaciens ont eu des blessés et des désistements. Les Bombers s'imposent 166 à 27 dans un match contrôlé de bout en bout. Le 05/03/2011, durant le match retour contre Paris, les Bombers signent un succès historique: ils battent les parisiens pour la première fois de leur histoire. Le match est serré et tendu jusqu'à la fin, le public nombreux a apprécié cette victoire 109 à 94. Le 2/04/2011, les bordelais vont défier les Kangourous sur leur terre d'Alsace avec en jeu la qualification pour la finale du championnat. Ils s'imposent assez facilement 124 à 63 malgré la fatigue du voyage et la chaleur.

Lors de la grande finale face aux redoutables Toulouse Hawks, les Bombers deviennent champions de France. Le score de 77 à 52 reflète une partie serrée, très engagée. Après avoir mené 20 à 7 avec le vent dans le dos dès le premier quart, les bordelais réalisent un deuxième quart-temps poussif où les toulousains passent en tête 33 à 28. Cependant, avec orgueil, les girondins relèvent la tête pour inscrire une trentaine de points dans l'avant dernier quart et ne concèdent qu'un point. Ils gèrent leur avance dans la dernière partie du match et peuvent soulever le bouclier du champion de France. 
Ils terminent deuxième de la Coupe Méditerranéenne à Toulouse le . Après avoir perdu de peu contre les Toulouse Crocodiles (qui deviennent les Toulouse Hawks) (22 à 15), les Bombers s'imposent contre Madrid (28 à 14), puis contre les Perpignan Tigers (57 à 9) et les Marseille Dockers (29 à 20).
Ils terminent troisième de la Coupe de France qui se déroule à Paris le 24/10/2011. C'est un résultat encourageant pour une équipe constituée de 10 joueurs dont la moitié de nouveaux.

Le triplé (2011-2012).

Le championnat 2011/2012 "Super League" commence le 24/09/2011 à Strasbourg. Les Bombers montrent leurs ambitions pour cette nouvelle saison en contrôlant une belle équipe des Strasbourg Kangourous. Il confirme ce bon résultat en s'imposant le 05/11/2011 face à leur vice-champion de France, les redoutables Toulouse Hawks sur le score sans appel de 97 à 34. Le , au terme d'un match très engagé et serré, les girondins dominent les Cockerels de Paris sur le score de 99 à 81. Les Bombers sont invaincus en championnat pendant l'année 2011! Le , c'est à Toulouse que commence la phase retour de la Super League. Les Bombers inaugurent leur nouvelle tenue de match de la meilleure façon en s'imposant 88 à 61. Malheureusement, ils s'inclinent 66 à 69 à Paris, le , avec un effectif réduit par les blessures. Les bordelais n'ont plus leur destin entre les mains. De plus, Strasbourg déclare forfait pour le dernier match. Il faut attendre le résultat de Paris à Toulouse. Ces derniers s'imposent et permettent aux Bombers de conserver leur titre.
Les Bombers remportent, le , la Coupe Grand Sud sur leurs terres. Après avoir vaincu, en phase de poules, les Coyotes de Cergy 63 à 13, les Toulouse Hawks 28 à 23 et l'union Marseille Dockers/Perpignan Tigers 54 à 23, les bordelais affrontent de nouveau les Toulouse Hawks pour la finale. Ils s'imposent difficilement 25 à 22, après un match rude et engagé, sur un but à quelques secondes de la fin du match.
Ils réalisent un triplé historique en remportant le , la Coupe de France à Toulouse. Après avoir gagné leurs quatre matchs de poules face à l'entente Île-de-France (50 à 7), Marseille (56 à 7), Toulouse (37 à 29) puis l'entente Strasbourg-Perpignan (33 à 1), ils affrontent de nouveau les Toulouse Hawks en finale. L'entame de match est mauvaise puisque les toulousains mènent 29 à 0 au bout de 10 minutes de jeu. Alban Schieber va semer la révolte en inscrivant deux buts avant la mi-temps (29 à 12). Galvanisés par le discours de Julien Correia à la mi-temps, les bordelais développent (enfin) leur jeu et remportent la partie 44 à 37.

La déception (2012-2013)
Pour leur premier match de championnat, les bordelais réussissent l'exploit d'aller battre les Paris Cockerels sur leur terre. Le score est serré, la manière à revoir mais le score est en notre faveur: 66 à 62. Le , les Bombers terrassent des valeureux Strasbourg Kangourous, sur le score sans appel de 158 à 24. Ils finissent premier de la phase aller, grâce à leur victoire, une semaine plus tard, sur le terrain des Toulouse Hawks, 98 à 68, au terme d'un match rude et âpre. Les valeurs mentales de l'équipe ainsi qu'un collectif bien huilé a permis de prendre le pas sur les toulousains. Pour le premier match retour, le 16/03/2013, face aux Cockerels, les Bombers s'inclinent largement face à un beau collectif parisien (52 à 94). Même constat, le , les Toulouse Hawks viennent gagner face à des Bombers en plein doute (42 à 92). L'honneur est sauf cependant le , le déplacement chez les Strasbourg Kangourous permet aux Bombers de renouer avec la victoire (154 à 63). Mais la qualification en finale n'est pas possible à cause d'un goal average inférieur à celui des parisiens et des toulousains, pourtant à égalité de points.
Le , les Bombers se déplacent à Aix, avec un effectif réduit, pour tenter de conserver leur titre de la Coupe Grand Sud. Ils essuient 3 défaites dans les matchs de poules: Milan Eagles 4.6.30 – 1.7.13 Bordeaux Bombers, Marseille Dockers 6.3.39 – 4.3.27 Bordeaux Bombers et Bordeaux Bombers 3.4.22 – 7.9.51 Toulouse Hawks. Manquant de joueurs valides, ils déclarent forfait pour la finale de la .

Dans le creux de la vague (2013-2016)
Une saison en dents de scie (2013-2014)
Les Bombers démarrent cette nouvelle saison avec l'organisation de l'Axios Euro Cup de footy. Plus de 250 joueurs et 50 bénévoles participent à cette belle manifestation.
Un nouveau coach est mis en place cette saison, il s'agit de Will Maley, notre joueur australien depuis 2 saisons. C'est la deuxième fois (après Sébastien Bouic) qu'un coach n'est pas joueur en même temps.
La saison débute à Lyon par une victoire face aux ALFA Lions, nouvelle équipe qui remplace Marseille au pied levé, sur le score de 147 à 74. Plusieurs nouveaux en profitent pour disputer leur premier match de footy: Romain, Benoît et Boris. Malheureusement, les Bombers subissent deux revers à domicile en 3 semaines contre les Paris Cockerels 82 à 87, puis contre les Toulouse Hawks 43 à 84. Pour rester dans la course aux phases finales, les bordelais doivent s'imposer contre les Montpellier Firesharks, ce qu'ils font le  sur le score de 116 à 63. Ils terminent finalement deuxième du championnat avec une victoire face aux Strasbourg Kangourous sur le score de 183 (28.15) à 13 (1.7). La demi-finale se joue à domicile, face aux Paris Cockerels. Comme lors de la phase de poule, le match est très disputé, les parisiens comptent jusqu'à 25 points d'avance au début du troisième quart-temps. Les Bombers repassent devant en toute fin de match, avant qu'un dernier but adverse, ne porte le score à 70 (9.16) à 70 (10.10). Situation totalement inédite en France, qui nécessite une prolongation de 2x5 min. Les joueurs de la capitale font parler leur physique et leur expérience pour s'imposer finalement 85 (12.13) à 71 (9.17).
Les Bombers remportent la Coupe Grand Sud 2014, à Toulouse, avec 11 joueurs. L'équipe est invaincue sur la journée après avoir battu ALFA Lyon 44 à 8, puis Perpignan Tigers 37 à 14, Toulouse Hawks 23 à 16 et enfin les Montpellier Firesharks en finale sur le score de 28 à 10.
Le , les Anglais des London Swans viennent disputer un match amical en Gironde. Un très beau match a lieu sous le soleil et les girondins s'inclinent 99 à 81 malgré une partie sérieuse et un jeu plaisant.

Une année sans titre (2014-2015)
En championnat, les Bombers comptent, mi-février, 3 victoires (Strasbourg Kangourous, Cergy et Perpignan Tigers) en championnat pour une défaite (Toulouse Hawks) et se trouvent à la deuxième place du classement. Cependant, les trois derniers matchs se soldent par une défaite surprise face à ALFA Lyon et deux grosses déroutes face aux Montpellier Firesharks et aux Paris Cockerels.
La coupe de France est organisée à domicile, c'est le premier tournoi de la saison et les Bombers échouent au pied du podium contre Cergy. La journée avait mal débutée avec une défaite contre Cergy et les Toulouse Hawks en poule. Le match de cross-over est remporté contre l'équipe réserve des Toulouse Hawks.
Le 11/04/2015, l'équipe participe à un tournoi amical contre les Toulouse Hawks et les South-East London Giants. Bilan: 3 défaites (deux contre Toulouse et une contre Londres) et une victoire (contre Londres).

(2015-2016)
Défaite contre les Paris Cockatoos, le  sur le score de 85 (12.13) à 92 (13.14). Trois semaines plus tard, les Paris Cockerels s'imposent logiquement 90 à 40. Le , les Bombers profitent du forfait des Strasbourg Kangourous pour marquer leur première victoire dans le championnat. Malheureusement, aucune victoire sur le pré n'est comptabilisée sur les trois matchs suivants avec une défaite à domicile face aux Toulouse Hawks (126 à 67) et deux défaites à l'extérieur contre Perpignan Tigers et ses recrues australiennes (118 à 77) puis contre les Cergy Coyotes (105 à 62). Malgré un dernier match, remporté par forfait face à ALFA Lyon, l'équipe termine sixième sur huit équipes et ne se qualifie pas pour les demi-finales. La finale est organisée à Saint-Médard-en-Jalles et voit les Paris Cockatoos se défaire des Cergy Coyotes 110 à 90. 
La coupe de France, organisée en  à Toulouse, a vu l'équipe terminée sixième et dernière de la compétition avec 4 défaites : Toulouse Hawks (13 à 40), Cergy Coyotes (14 à 56) et deux fois contre ALFA Lyon (16 à 19 et 19 à 32). L'ancien président des Bombers, Frédéric Zohar, a reçu à cette occasion un trophée le recompensant pour son engagement dans le développement du football australien en France.
En coupe du sud, le  à Perpignan, les Bombers terminent à la troisième place après avoir battu deux fois l'équipe de Tarragone (62 à 20 puis 63 à 8) et s'être incliné face aux Toulouse Hawks (15 à 38) et aux Perpignan Tigers 30 à 43).

Stade 

Le premier match disputé par les Bombers, contre les catalans de Cornella en 2008, s'est joué sur le terrain de rugby d'entraînement du club de rugby du SMRC. La collectivité de Saint-Médard-en-Jalles a ensuite proposé un terrain de foot, pour que l'équipe puisse s'entraîner. Depuis , le club des Bombers dispose d'un terrain d'entraînement et de match, sur le terrain de rugby des bords de Jalles. C'est la seule équipe en France qui peut installer des poteaux fixes grâce à des fourreaux dans le gazon. Le terrain est ouvert et ne comprend pas de tribune. Cependant, pour les matchs, le club installe des dizaines de bancs pour ses supporteurs. Chaque équipe a également son vestiaire.

Effectif actuel

Anciens joueurs 

  Thierry Zohar (2007-2009)
  Fréderic Maurisset (2007)
  Laurent Coradin (2007-2009)
  Kent Routen (2007-2009)
  Mike Foster (2007-2009)
  Pierre-Alexandre Fouquet (2008-2009)
  Opajo Kaouma (2009-2011)
  Loïc Raphaël (2008-2013)
  Clément Camus (2009-2010)
  Antonin Berrodier (2009-2010)
  Fabian Forest (2009-2011)
  Jean-Noël Waengene (2009-2010)
  Nicolas Vautrin (2009-2016)
  Mickaël Trividic (2009-2012)
  Jean Camille Foirien (2009-2015)
  François Roméro (2010-2014)
  Alexandre Hirth (2010-2014)
  Julien Correia (2010-2012)
  Valentin Mendoza (2010-2015)
  Alex Vautrin (2011-2014)
  Will Maley (2011-2016)

Liste des entraineurs 

 2007-2009:  Frédéric Zohar
 2010-2011:  Frédéric Zohar et Sébastien Bouic
 2011-2013:  Frédéric Zohar, Pascal Ivorra et Alban Schieber
 2013-2015:  Will Maley
 2015-2016:  Loïc Besnard-Gonthier et Yoann Alliot-Marty
 2016- :  Benoît Macaud

Liste des Présidents 

 2007-2014:  Frédéric Zohar
 Depuis 2014:  Pascal Ivorra

Sponsors 
 Saint Médard en Jalles

Maillots

Résultats

Parcours en Championnat 
 2009 :  Championnat de France de football australien 2009
 2010 :  Championnat de France de football australien 2010
 2011 :  Championnat de France de football australien 2011
 2012 :  Championnat de France de football australien 2012
 2013 :  Championnat de France de football australien 2013
 2014 :  Championnat de France de football australien 2014
 2015 :  Championnat de France de football australien 2015
 2016 :  Championnat de France de football australien 2016
 2017 :  Championnat de France de football australien 2017

Parcours en Coupe de France de football australien
 2008 :  (Ex-aequo avec Montpellier Fire Sharks)
 2009 : 
 2010 : 
 2011 : 
 2012 : 
 2013 : N.P
 2014 : 
 2015 : 
 2016 :

Parcours en Coupe du Sud de football australien
 2011 : 
 2012 : 
 2013 : 
 2014 : 
 2015 : annulée
 2016 :

Autres matchs

Les adversaires des Bordeaux Bombers depuis 2007 

Légende : J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus.

Voir aussi

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Football australien
 Football australien en France
 Championnat de France de football australien

Liens externes 
 Site officiel des Bordeaux Bombers
 Site Internet du Comité National du Football Australien

Club de football australien en France
Club sportif à Bordeaux